Tuchel – dawny powiat na terenie Prus
 Thomas Tuchel – niemiecki piłkarz, trener piłkarski
 Valentina Tuchel – niemiecka polityk

Zobacz też 
 Tuchola